W Irlandii:
 Clare – hrabstwo
 Clare – rzeka
 Clare – wyspa
 Clare – okręg wyborczy do Dáil Éireann

W Australii:
 Clare – miasto w stanie Australia Południowa
W Kanadzie:
 Clare – jednostka samorządowa (municipal district) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
Miejscowości w USA:
 Clare – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Webster
 Clare – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Clare
 Clare – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence
Gminy w USA:
 Clare (ang. Clare Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence
 Clare (ang. Clare Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Moody
Hrabstwa w USA:
 Clare (ang. Clare County) – w stanie Michigan
W Wielkiej Brytanii:
 Clare – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Clare – miasto w hrabstwie Suffolk (Anglia)
Inne znaczenia:
 Clare – angielski odpowiednik imienia Klara